Эрик Ларссон:
 Ларссон, Эрик (1888—1934) — шведский полицейский и спортсмен.
 Ларссон, Эрик (род. 1991) — шведский футболист, защитник.
 Ларссон, Эрик (1915—2009) — шведский шахматист и деятель международного шахматного движения, международный арбитр (1966).
 Ларссон, Эрик Аугуст (1912—1982) — шведский лыжник, олимпийский чемпион, призёр чемпионата мира.